Le Championnat de France amateur de football 2016-2017 est la  du championnat de France de football de quatrième division.

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-quatre clubs français répartis en quatre groupes de seize clubs, en une série de trente rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en CFA 2.

Participants 
Ces tableaux présentent les soixante quatre équipes qualifiées pour disputer le championnat 2016-2017. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Le championnat comprend quatre groupes de seize équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Décisions administratives, retraits et repêchages 
Le président du Luçon VF annonce le dépôt de bilan du club le 8 juin 2016, provoquant la rétrogradation du club vendéen en Division d'Honneur et par la même occasion le sauvetage en National des Herbiers VF, en CFA du Rodez AF et en CFA 2 de l'Angoulême CFC.

Le président du SR Colmar annonce le dépôt de bilan du club le 20 juin 2016, provoquant la rétrogradation du club alsacien en Division d'Honneur et par la même occasion le sauvetage en CFA de l'AS Vitré et en CFA 2 de l'US Tourcoing FC.

Le 13 juillet 2016, la commission d'appel de la DNCG confirme la rétrogradation administrative de l'Évian Thonon Gaillard FC en CFA, permettant ainsi au SA Spinalien d'être une nouvelle fois maintenu sur tapis vert en National. Cependant, il n'est pas encore sur que l'ETG soit en mesure d'aligner une équipe à ce niveau et un dépôt de bilan du club est envisagé.

Compétition

Règlement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite aucun.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

Groupe A 

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Groupe B 

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Groupe C 

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Groupe D 

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur de football (1993)
 Coupe de France de football 2016-2017
 Championnat de France de football 2016-2017
 Championnat de France de football de Ligue 2 2016-2017
 Championnat de France de football National 2016-2017
 Championnat de France amateur 2 de football 2016-2017

Liens externes 
 Le CFA sur fff.fr

2016-2017
Football M4
France M4
Championnat M4